Пауль Леппин (, 27 ноября 1878, Прага — 10 апреля 1945, там же) — чешский писатель, участник «Пражского кружка», писал на немецком языке.

Биография 
Родился в семье выходцев из Моравии. Скромные доходы родителей не дали юноше возможность учиться в университете, он был вынужден поступить работать на телеграф. Оставил службу из-за слабого здоровья. Был главным редактором литературных журналов Früling (Весна) и Wir (Мы), где публиковал произведения пражских немецкоязычных авторов, в том числе — Рильке, Цвейга. Считался неофициальным «королём» пражской богемы. Дружил с Александром Моисси, Густавом Майринком. Переводил с чешского, выступал посредником между чешской и немецкой культурами. Был секретарем Союза немецких писателей Чехословакии, созданного Иоганесом Урцидилем и другими.

После оккупации Праги гитлеровцами был арестован, допрошен гестапо, некоторое время провёл в тюрьме. Это ухудшило его и без того слабое здоровье. Союз писателей распустили, Леппин остался без средств к существованию. Его жена была депортирована в Германию, где вскоре умерла.

Творчество 
Произведения Леппина нередко обвинялись в порнографии, они шокировали пражскую публику и гораздо лучше воспринимались в Берлине и Вене. Не находил он понимания и среди более молодых сотоварищей (Кафка, Брод), которые видели в нём декадента и ностальгирующего певца старой Праги.

В романе Путь Северина во тьму (1914) представил демонизированный образ Праги в духе экспрессионизма.

Проза Леппина переведена на английский и чешский языки. Он — лауреат Шиллеровской мемориальной премии (1934).

Произведения 
 Die Türe des Lebens (1901, повесть)
 Glocken, die im Dunkel rufen (1903, стихотворения)
 Daniel Jesus (1905, роман)
 Der Berg der Erlösung (1908, роман)
 Severins Gang in die Finfternis (1914, роман)
 Hüter der Freude (1918, роман)
 Venus auf Abwegen (1920, эссе об эротике)
 Das Paradies der Anderen (1922, роман)
 Der blaue Zizkus (1924, опубл. 1928, драма)
 Die bunte Lampe (1928)
 Rede der Kindesmörderin (1928)
 Rhabarber (1930, опубл. 1973, драма)
 Der Enkel des Golem (1934, драма)
 Prager Rhapsodie, 1: Helldunkle Strophen (1938, стихотворения, предисловие Ст. Цвейга)
 Prager Rhapsodie, 2: Das Antlitz der Mutter (1938)
 Blaugast (1939, роман)
 Monika. Dreizehn Kapitel Liebe aus der Holle (1944, повесть, опубл. 1988)
 Bunterbart verkauft Gespenster (опубл. 1973, драма)
 Der Gefangene: Gedichte eines alten Mannes (опубл. 1988, стихотворения)

Литература 
 Loužil J. Paul Leppin (1878—1945): Literární pozůstalost. Praha: Lit. archiv Nár. muzea, 1963
 Hoffmann D.O. Paul Leppin: eine Skizze mit einer ersten Bibliographie der Werke und Briefe. Bonn: Bouvier, 1982

Ссылки 
  
  
 Тимошкин А. Феномен и трагедия пражского многоязычия // Новое литературное обозрение. — 2004. — Вып. 68. 

Немецкие писатели
Немецкие поэты
Редакторы по алфавиту
Редакторы Чехии
Редакторы журналов